Giovanni Battista Hodierna (1597-1660) est un astronome italien.
 (21047) Hodierna est un astéroïde.